Kostka steht für:
 Kostka, polnisches Adelsgeschlecht
 Kostka von Postupitz, böhmisches Adelsgeschlecht
 Mount Kostka, Berg im Viktorialand, Antarktika

Personen:
 Alexander Josef Kostka (1879–1961), österreichischer Maler (bes. Aquarellist)
 Bruder Kostka (1868–1946), deutscher Missionsbruder
 Carl Kostka (1870–1957), tschechoslowakischer Politiker
 Carl Kostka (Mathematiker) (1846–1921), deutscher Mathematiker
 Genia Kostka (* 1979), deutsche Sinologin
 Hubert Kostka (* 1940), polnischer Fußballspieler und -trainer
 Josef Kostka (1846–1927), deutscher Maler

 Robert Kostka (* 1935), österreichischer Bergsteiger, Geograf und Hochschullehrer
 Stanislaus Kostka (1550–1568), polnischer Jesuit, Heiliger der katholischen Kirche

 Tomáš Kostka (* 1984), tschechischer Rennfahrer
 Ulrike Kostka (* 1971), deutsche katholische Theologin und Diözesan-Caritasdirektorin in Berlin
 Vladimír Kostka (1922–2009), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer
 Walter Georg Kostka (1884–1970), deutscher Architekt und Maler

Siehe auch: